В этой статье перечислены матчи женской сборной Узбекистана по футболу с 2016 по 2025 годы.

2016 год

2017 год

Примечания

См. также 
 Матчи женской сборной Узбекистана по футболу 1995—2005
 Матчи женской сборной Узбекистана по футболу 2006—2015

Ссылки 

Женский футбол
Женский футбол в Узбекистане